El término Abdón Calderón hace referencia a:

 Abdón Calderón, héroe de la guerra de independencia del Ecuador.
Abdón Calderón Muñoz, político, economista y excandidato presidencial ecuatoriano.
 Parroquia Abdón Calderón, parroquia rural del cantón Portoviejo situada en la provincia de Manabí de Ecuador.
 Orden de Abdón Calderón, condecoración ecuatoriana establecida en 1904 como premio por servicio militar extraordinario.
 BAE Abdón Calderón, un buque de guerra de Ecuador construido en 1885.
Abdón Calderón (pintor), artista plástico ecuatoriano.